Boerenrepubliek (Friesland), een term die gebruikt wordt voor de bestuursvorm die in Friesland bestond voor 1498
 Boerenrepubliek (Zuid-Afrika), een staat of onafhankelijke republiek gesticht door Boeren in Zuid-Afrika